O Beira-Mar (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC ou ALUPEK: Néra-Mar, crioulo de São Vicente: Béra-Mar) é um clube poliesportivo localizado na ilha do Maio de Cabo Verde. Há no clube, departamentos que incluem futebol e atletismo.

O clube foi fundado em 1978 e é afiliado do clube português Beira-Mar de Aveiro. O clube venceu o único título regional em 1997.

O clube comemorou seu 10ª aniversário em 1993 e 25ª aniversário em 2008.

O Beira-Mar não participou nas competições regionais em 2015 e na temporada de 2016 - 2017.  Jogando no primeiro tempo da Segunda Divisão da ilha e, mais tarde, campeão da divisão em março de 2019. Além de participar na Primeira Divisão na temporada de 2019 - 2020.

Títulos
Liga Insular do Maio: 1
1996/97

Futebol

Classificações

Estatísticas
Apresentadas na competições das taças regionais: 6

Referências

Ligações externas
Informação do clube
Profil de clube na Final Ball

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular do Maio